Максвелл Герберт Ллойд Бентли (, 1 марта 1920, Делиль, Саскачеван, Канада – 19 января 1984, Саскатун, Саскачеван, Канада) – канадский хоккеист, центральный нападающий. Провёл 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Чикаго Блэк Хокс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игровая карьера 
Макс Бентли родился 1 марта 1920 года в Делиле (Саскачеван), в многодетной семье. Он был самым младшим из шести мальчиков и одним из тринадцати детей. Его отец Билл уроженец Йоркшира (Англия), эмигрировавший в США ещё ребенком, был чемпионом Северной Дакоты в беге на коньках и сам учил своих сыновей играть в хоккей на их семейной ферме.

Свою карьеру Бентли начал в 1935 году, играя с братьями в командах хоккейной лиги Саскачевана. В 1940 году, выступая  за команду Американской хоккейной лиги «Провиденс Редс», он попадает в поле зрения хозяев «Чикаго Блэк Хокс». 21 ноября 1940 года в матче против «Бостон Брюинз» состоялся дебют Бентли в НХЛ.

В «Чикаго» Макс Бентли воссоединился со своим братом Дагом, присоединившимся к «Блэк Хокс» годом ранее и с которым они проведут в одной тройке 5 сезонов. Во время Второй мировой войны многие команды стали испытывать кадровые проблемы и «Чикаго» не стал исключением. В сезоне 1942/43 Макс и Даг убедили руководство «Блэк Хокс» подписать их брата Рега. 1 января 1943 года тройка братьев Бентли впервые вышла на прощадку НХЛ. Но братья не долго выступали вместе, вскоре Макс был призван на службу в Канадские вооружённые силы.

После окончания Второй мировой войны Макс Бентли вернулся в «Чикаго», стал лучшим бомбардиром НХЛ и выиграл «Харт Трофи», как самый ценный игрок регулярного чемпионата. Третьим в звено к Дагу и Максу Бентли в 1945 году Джонни Готтселиг поставил Билла Мосиенко. Макс Бентли, со своими 175-ю сантиметрами, оказался самым высоким в этом трио форвардов ударного звена «Чикаго», получившего название «Пони лайн».

В 1947 году Макса Бентли и Си Томаса обменяли в «Торонто Мэйпл Лифс» на Гуса Боднара, Бада Пойла, Гэя Стюарта, Эрни Диккенса и Боба Голдхэма. В «Торонто» Бентли трижды выигрывал Кубок Стэнли.

В 1953 году «Нью-Йорк Рейнджерс» предоставили Максу и Дагу Бентли возможность снова поиграть вместе, приобретя обоих хоккеистов перед началом сезона. Макс Бентли закончил свой последний сезон в НХЛ, набрав 32 (14+18) очка в 54 играх.

В 1966 году Макс Бентли введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (3): 1948, 1949, 1951
 Обладатель Леди Бинг Трофи: 1943
 Обладатель Харт Трофи: 1946
 Лучший бомбардир НХЛ (с 1948 года Арт Росс Трофи) (2): 1946, 1947
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (4): 1947, 1948, 1949, 1951
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1966
 Включён под номером 48 в список 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги всех времён по версии журнала The Hockey News (1998)
 Включён в Список 100 величайших игроков НХЛ по версии лиги (2017).

Клубная карьера

Ссылки 
 Биография Макса Бентли на Legends of Hockey

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Харт Трофи
Обладатели Леди Бинг Трофи
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ